

Geografia

 Serang, città indonesiana capoluogo della provincia di Banten
 Serang, altro nome dell'isola indonesiana di Ceram nell'arcipelago delle Molucche
 Serang, fiume indonesiano nell'isola di Giava